Веретье — деревня в Сокольском районе Вологодской области.

Входит в состав Пригородного сельского поселения, с точки зрения административно-территориального деления — в Пригородный сельсовет.

Расстояние по автодороге до районного центра Сокола — 12 км, до центра муниципального образования Литеги — 7 км.

По переписи 2002 года население — 13 человек.

Примечания

Ссылки 
 
  в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Сокольского района (Вологодская область)